{{Infoboks russisk føderationselement
|NavnPåDansk= Republikken Mordovija
|NavnPåRussisk=Республика МордовияМордовия Республикась
|KortPlacering= Map of Russia - Mordovia (Crimea disputed).svg
|KortPlaceringLegend=Republikken Mordovijas beliggenhed i Den Russiske Føderation
|Våbenskjold=Coat of arms of Mordovia.svg
|VåbenskjoldHenvisning=Våbenskjold
|Flag=Flag of Mordovia.svgborder
|FlagHenvisning=Flag
|NationalsangHenvisning=ingen
|AdmCenEllerHovedstad=Hovedstad
|AdmCenNavn=Saransk
|GrundlagtDato=1934
|PolitiskStatus=Republik
|PoliticalStatusHenvisning=Ruslands republikker
|FøderaltDistrikt=Volgas
|ØkonomiskRegion=Volga-Vjatka
|KodeNummer=
|Tidszone=3
|Areal                     = 26128
|ArealPlacering            = 65
|Befolkning                = ↓ 808888
|BefolkningPlacering       = 61
|ByBefolkning              =
|LandBefolkning            =
|SprogOfficiel
|SprogOfficielListe        =Russiskerzjamoksja
|LederTitel                = Præsident
|LederNavn                 = <small>fungerende:</small>Vladímir Vólkov
|StatsministerTitle=
|StatsministerNavn=
|LovgivendeMagt= Statsforsamlingen
|GrundlovType=
|GrundlovNavn=
|Hjemmeside=
}}Republikken Mordovija' (, erzja: Мордовской Республикась, moksja: Мордовскяй Республикась'') er en af 21 autonome republikker i Den Russiske Føderation. Republikkens indbyggertal har (2015) indbyggere, på et areal af 26.128 km². Hovedstaden er Saransk ((2015)) næst største by er Ruzáevka ((2015)). En stor del af indbyggerne tilhører den finsk-ugriske befolkningsgruppe mordvinere. De taler de to finsk-ugriske sprog moksja og erzja, som ofte sammanfattes i begrebet mordvinsk, men som har forskellig ortografi og hver sin litteratur. Omtrent 2/3 af de, der taler mordvinsk, bor uden for Mordovija.

Administrativ inddeling 
Mordovija er inddelt i 3 byer og 22 rajoner.

¹Omfatter byen samt omgivende byer og/eller landområder under byens administration.

Demografi 

Ved folketællingen 2002 boede i republikken 888.766 personer, hvoraf 60,8 % var russere, 31,9 % mordvinere og 5,2% tatarere. Ifølge folketællingen 2010 udgjorde af republikkens indbyggere russere 53,4 %, mordvinere 40,0 % og tatarere 5,2 %.

Referencer

Eksterne henvisninger